Селиванов, Николай:
 Селиванов, Николай Александрович (1836—1899) — контр-адмирал.
 Селиванов, Николай Александрович (1929—2021) — российский скульптор, народный художник Российской Федерации.
 Селиванов, Николай Николаевич (1905—1965) — советский архитектор.
 Селиванов, Николай Павлович (род. 1936) — российский учёный, профессор.
 Селиванов, Николай Степанович (1837—1918) — земский и общественный деятель, депутат Государственной Думы.